Pematang Tiga (plaats), een plaats in Indonesië
Pematang Tiga (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing